Frew ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Frew (* 1974), nordirischer Politiker (DUP)

Frew ist der Familienname folgender Orte:
 Frew (Kentucky), Ort im Leslie County, Kentucky, USA